Сма́гин (Сма́гина) — русская фамилия. Известные носители:

Смагин 
 
 
 Смагин, Антон Зиновьевич (1859—1933) — депутат II Государственной Думы Российской Империи.
 Смагин, Валерий Иванович (род. 1946) — российский учёный, профессор кафедры прикладной математики Томского госуниверситета.
 Смагин, Виктор Петрович (1912—1982) — советский футболист.
 Смагин, Виталий Георгиевич (1937—2015) — советский и российский художник.
 Смагин, Владимир Петрович (род. 1947) — советский хоккеист, тренер.
 Смагин, Всеволод Григорьевич (1921—1989) — советский терапевт.
 Смагин, Григорий Андреевич (1895—1971) — советский терапевт.
 Смагин, Иван Афанасьевич (1914—1941) — советский футболист.
 Смагин, Леонид Максимович (1932—2017) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Смагин, Николай Васильевич (1850 — ?) — 1-й гильдии купец, предприниматель, коммерции советник, голова города Сарапула, общественный деятель.
 
 Смагин, Юрий Иванович (род. 1957) — советский футболист, украинский тренер.



Примечания

См. также 
 Смагино